Divisão do Norte (Fiji) — uma das quatro divisões administrativas de Fiji
 Divisão do Norte (Rugby União) — ligas da Rugby Football Union da Inglaterra 
 Antiga divisão do Parlamento da Nova Zelândia
 Formação militar liderada por Pancho Villa durante a Revolução Mexicana

Ver também 
 Norte (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos